Longobardo ist der Familienname folgender Personen:

 Niccolò Longobardo (1565–1654), italienischer Jesuit in China
 Primo Longobardo (1901–1942), italienischer Marineoffizier